Artefakt (z lat. arte factus (m.), uměle udělaný, arte factum (n.), uměle udělané) je termín, který poprvé použil Sir Julian Huxley a označuje libovolný objekt nebo proces, který vznikl lidskou aktivitou, na rozdíl od předmětů přírodních. Existuje několik specifických významů tohoto slova:

 Artefakt (archeologie) v archeologii
 Artefakt (výzkumný) zavádějící nebo matoucí údaje a pozorování vzniklá nedostatky nebo chybami v metodice
 Artefakt (výtvarné umění) ve výtvarném umění
 Artefakt (fantasy) ve fantasy
 Artefakt (sociologie) v sociologii (kulturní artefakt)
 Artefakt (metodika) v metodologiích vývoje software
 kompresní artefakt, v počítačové vědě, vyplývající ze ztrátové komprese

 podobné
 Artefactum – název současného pražského nakladatelství Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky, vydavatele knih o umění

Externí odkazy 
 
 

Latinská slova a fráze